Die Prva Liga FBiH 2008/09 war die insgesamt 14. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die neunte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2008 und endete am 6. Juni 2009.

Meister wurde der Aufsteiger FK Olimpik Sarajevo.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2009/10 auf, während die letzten fünf Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forebet.com

2008
Fußballsaison 2008/09